Cuando tú no estás es un disco de la banda de rock mexicana El Tri que fue lanzado en 1997. El álbum está dentro de los más populares de la banda e incluye varias canciones conocidas como Virgen morena (dedicada a la Virgen de Guadalupe), Cuando tú no estás y Esclavo del rocanrol, entre otras. El disco fue nominado para los Premios Grammy bajo la categoría de Mejor Álbum de Rock en Español.

En esta producción participaron varios personajes de la música y medios como Carlos Santana como guitarrista en Virgen morena y  Víctor Trujillo como el Payaso Brozo en El muchacho chicho.

Músicos 
 Alejandro Lora: Voz y bajo
 Rafael Salgado: Armónica
 Oscar Zárate: Guitarra
 Ramon Pérez: Batería y Coros
 Eduardo Chico: Guitarra

Lista de canciones 
 Virgen morena - 4:34
 Correteando el bolillo - 3:30
 Parece fácil - 4:33
 Epidemia - 4:27
 Pastillas de rocanrol - 3:27
 El ritmo del mundo - 3:25
 Cuando tú no estás - 4:23
 Copias piratas - 4:10
 Echa tus broncas a la basura - 3:15
 Esclavo del rocanrol - 3:14
 De todos modos Juan te llamas - 3:40
 El muchacho chicho - 5:05

Enlaces externos 
 [http://www.eltri.com.mx 

Álbumes de 1997
Álbumes de El Tri
Álbumes de rock en español